Прва Београдска лига у сезони 1981/82. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1981/82. следећи клубови су променили ранг:	
Вождовац из Београд као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
У Београдску зону пласирали су се:

 Младеновац и Јединство, Сурчин као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Посећеност утакмица:
 Највећи број гледалаца у 9. колу 6.100
 Најмањи број гледалаца у 14. и 30. колу 1.050.
 Највећи број гледалаца на једној утакмици 3.000, у 5. колу Змај — Авала(Бели Поток) (4:0). 
 Најмањи број гледалаца на једној утакмици 10 у 23. колу Хидротехника — Змај (4:0) и у 24. колу Младеновац — Борац(Остружница) (2:1)

Клубови и локација тимова Прве Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. Хидротехника Београд
 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Змај Земун

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Вождовац Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Турбина Вреоци

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. Будућност Добановци 	
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ПалилулацКрњача 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Телеоптик Земун
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. Сремчица Сремчица

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. „21 Мај” Раковица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Борац Остружница

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Младеновац Младеновац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Авала Бели Поток

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Јединство Сурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Прва Искра Барич

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОФК Жарково Жарково

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. ИМТНови Београд 
	

|}

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица 

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 91%; text-align: center" class="wikitable"
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !! !!Укупно!!Просек

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло   1.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |80||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.280||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 380

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   2. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #ffe4e1;" |1.800||style="background: #ffe4e1;" |(:5) 360

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   3.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |350||style="background: #C0FFC0;" |350||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.700||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 386

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   4. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |2.600||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 371

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   5.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |3.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |5.500||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 786

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   6.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.400||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 300

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   7.
|style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |1.850||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 231

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   8.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |3.000||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 375

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   9.
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #ffe4e1;" |6.100||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 763

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.200||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 275

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #ffe4e1;" |2.200||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 275

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.550||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 319

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #ffe4e1;" |2.050||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 293

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 14.
|style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |50|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.050||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 131

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |2.050||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 256

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||2.450||5.700||2.900||3.200||2.380||2.550||3.150||2.700||1.200||2.200||650||1.200||1.650||1.100||3.500||3.800||40.330||
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:8) 306||(:8) 713||(:7) 414||(:6) 533||(:7) 340||(:8) 319||(:7) 450||(:7) 386||(:6) 200||(:7) 314||(:6) 108||(:6) 200||(:7) 236||(:7) 157||(:7) 500||(:7) 543||||

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 16. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;"|30||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #ffe4e1;" |1.780||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 254

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.600||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 371

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 18. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #C0FFC0;" |20||style="background: #C0FFC0;" |20|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #ffe4e1;" |2.390||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 299

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 19.
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |3.900||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 557

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 20. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |2.650||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 331

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 21. 
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |350||style="background: #ffe4e1;" |4.300||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 538

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 22.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |500|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.400||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 300

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 23.
|style="background: #C0FFC0;" |10||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #ffe4e1;" |1.810||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 259

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 24.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |10||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.410||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 344

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 25.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #ffe4e1;" |3.100||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 388

|-align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 26.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.350||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 294

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 27.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |450||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #ffe4e1;" |1.700||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 243

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 28.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.600||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 325

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 29.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #ffe4e1;" |2.400||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 400

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 30.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |1.050||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 175

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||2.960||3.000||4.800||1.000||2.400||2.350||2.350||2.100||1.100||2.030||680||1.470||1.750||1.700||3.450||4.300||37.440|| 
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:7) 423||(:7) 429||(:7) 686||(:3) 333||(:5) 480||(:7) 336||(:7) 226||(:7) 300||(:7) 157||(:8) 254||(:8) 85||(:7) 210||(:7) 250||(:8) 213||(:7) 493||(:8) 538||||
 
|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right" |Укупно сезона
||5.410||8.700||7.700||4.200||4.780||4.900||5.500||4.800||2.300||4.230||1.330||2.670||3.400||2.800||6.950||8.100||77.770||

|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right"|Просек сезоне
||(:15) 361||(:15) 580||(:14) 550||(:9) 467||(:12) 398||(:15) 327||(:14) 393||(:14) 343||(:13) 177||(:15) 282||(:14) 95||(:13) 205||(:14) 243||(:15) 187||(:14) 496||(:15) 540||||

|-  
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !! !!Укупно!!Просек
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 
|| ||  
|}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable" 
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="2" | Највећи број гледалаца 
|-
| Коло 9. ||style="text-align:right;" | 6.100
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="2" | Најмањи број гледалаца 
|-
| Коло 14. ||style="text-align:right;" |1.050
|-
| Коло 30. ||style="text-align:right;" |1.050
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="2" | Највећи број гледалаца на утакмици: 3.000  
|-
| Коло 5. ||style="text-align:left;"|Змај — Авала, Бели Поток (4:0)
|-  bgcolor=dcdbd
| colspan="2" | Најмањи број гледалаца на утакмици: 10     
|- 
| Коло 23. ||style="text-align:left;"|Хидроградња — Змај (4:0)
|- 
| Коло 24. ||style="text-align:left;"|Младеновац — Борац, Остружница (2:1)  
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="2" | Највећи број гледалаца 
|-
|style="text-align:right;" |8.700||style="text-align:left;" |Змај, Земун 
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="2" | Најмањи број гледалаца 
|-
|style="text-align:right;" |1.330||style="text-align:left;" | Младеновац
|}

Дијаграм посећеност утакмица по клубовима

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" | Хидротехника 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:6 ||style="background: #C0FFC0;"|6:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;" |5:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  	
|- !  style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" | Змај	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 || style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" | Вождовац 	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:4 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" | Турбина, Вреоци 	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" | Будућност, Добановци 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" | Палилулац 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |8:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |7:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" | Телеоптик 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" | Сремчица 	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" | „21 Мај”	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" | Борац, Остружница 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:5 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" | Младеновац 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" | Авала, Бели Поток 	
| style="background: #FFE4E1;" |1:3 || style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 || style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" | Јединство, Сурчин	
| style="background: #C0FFC0;" |3:2 || style="background: #FFE4E1;" |2:5 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" | Прва Искра, Барич	
| style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: left" | ОФК Жарково	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: left" | ИМТ	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Позиције на табели по колима

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

 Вождовац из Београд као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
У Београдску зону пласирали су се:
ИМТ, Нови Београд
Будућност, Добановци
Хидротехника 
Палилулац, Крњача 
Змај, Земун
Телеоптик, Земун
Жорково
Прва Искра, Барич''
 Младеновац и Јединство, Сурчин такмичење настављају у Другу Београдску лигу.

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Сезона 1981/82. у југословенском фудбалу